Występy w europejskich pucharach rosyjskiego klubu piłkarskiego Dinamo Moskwa.

Wykaz spotkań pucharowych

1968–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Dinamo Moskwa w rozgrywkach piłkarskich
Rosyjskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach